Carl Reuther ist der Name folgender Personen:

* Carl Reuther (Unternehmer, 1834) (Franz Carl Reuther; 1834–1902), deutscher Unternehmensgründer und Erfinder
 Carl Reuther (Unternehmer, 1846) (1846–1908), deutsch-amerikanischer Unternehmensgründer
 Carl Hermann Reuther (1876–1919), deutscher Fabrikant

Siehe auch:
 Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef, berufsbildende Schule
 Carl Reuter